IPC steht für:

 Illustrated Parts Catalog, ein illustrierter Teilekatalog in der Luftfahrt, siehe ATA-Kapitel #ATA Kapitel in der Flugzeugwartung
 Independent Patriots for Change, eine Partei in Namibia
 Indice de pouvoir chlorosant, ein Index für Rebunterlagen, siehe Chlorose-Index
 Índice de Precios y Cotizaciones, der Aktienindex der Bolsa Mexicana de Valores, der Mexikanischen Börse
 Industrie-PC, ein für besondere Anforderungen im industriellen Bereich konzipierter Computer
 Informatica PowerCenter, ein ETL-Werkzeug für die Informationsintegration 
 Institut für Produktionswirtschaft und Controlling, ein Institut der LMU München, siehe Hans-Ulrich Küpper
 Institute for Printed Circuits, eine Handels- und Standardisierungsorganisation, siehe IPC (Organisation)
 Instituto Politécnico de Coimbra, siehe Polytechnisches Institut Coimbra
 Instituto Português de Cinema, der Vorläufer der heutigen portugiesischen Filmförderungsanstalt Instituto do Cinema e do Audiovisual
 Instructions per Cycle, Maßeinheit für die Anzahl der in einem Taktzyklus ausführbaren Instruktionen
 Intellectual Property Committee, ehemaliger Zusammenschluss US-amerikanischer Unternehmen zum Schutz geistigen Eigentums
 Integrated Food Security Phase Classification, von der FAO entwickelte Skala zur Messung der Ernährungssicherheit
 Intercontinental Poker Championship, ein Pokerturnier
 International Panorama Council, ein weltweites Netzwerk von Fachspezialisten zum Phänomen des Panoramas als künstlerischem Objekt oder medialer Präsentation
 International Paralympic Committee, siehe Internationales Paralympisches Komitee
 International Patent Classification, ein international gültiges Klassifikationssystem für Patente, siehe Internationale Patentklassifikation
 International Post Corporation, eine internationale Organisation von Postunternehmen
 International Pyramid Confederation, der Weltverband für Russisches Billard
 Inter-process communication, eine Möglichkeit der Kommunikation von Prozessen in der Informatik, siehe Interprozesskommunikation
 IPC Media, eine britische Verlagsgruppe
 Iraq Petroleum Company, irakisches Erdölunternehmen
 In-process control, Kontrollen zur Erfüllung der Qualitätskriterien in der pharmazeutischen Produktion
 Mataveri International Airport (IATA-Flughafencode), Flughafen in Mataveri auf der Osterinsel

Siehe auch:
 IPCC

IPC